В квалификации чемпионата Европы по гандболу среди женщин 2010 принимают участие 31 команда. Две из них (Дания и Норвегия) автоматически квалифицированы, остальные 29 команд принимают участие в отборочном турнире.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка прошла 24 марта 2009 года в Вене. По её итогам были определены участники группового этапа. Финляндия и Великобритания участвовали в жеребьёвке совместно и должны были затем участвовать в преквалификационном турнире из двух стыковых матчей, чтобы их победитель прошёл в групповой этап.

Преквалификационный этап 

Великобритания выиграла стыковые матчи с общим счётом 41:37 и прошла в групповой этап в группу 3.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Ссылки 
 Чемпионат Европы на сайте EHF 

2009 год в гандболе
2010 год в гандболе
Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
Гандбол